Инье́ста ():
  (1923—2016) — испанский прелат, ауксилиарий Мадридской епархии.
 Иньеста, Андрес (род. 1984) — испанский футболист, полузащитник.
 Иньеста — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка.

См. также 
 Граха-де-Иньеста
 Кастильехо-де-Иньеста